«Воинца» (; ) — название нескольких футбольных клубов Румынии:

 «Воинца» — футбольный клуб из города Бухарест.
 «Воинца» — футбольный клуб из города Сибиу.